Villedieu (Cantal)
Villedieu (Côte-d'Or) 
Villedieu (Vaucluse)
ook:
Villedieu-la-Blouère, Maine-et-Loire
Villedieu-le-Château,  Loir-et-Cher
Villedieu-lès-Bailleul, Orne 
Villedieu-les-Poêles,  Manche 
Villedieu-sur-Indre, Indre 

gemeenten met de naam La Villedieu
Les Villedieu, Doubs